La Higuera kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 La Higuera, Santa Cruz,

Chile 

 La Higuera kommun, Región de Coquimbo, Provincia de Elqui,

Mexiko 

 La Higuera, Ameca, 
 La Higuera, Tuxpan, 
 La Higuera, Durango, 
 La Higuera, Tantoyuca, 
 La Higuera, San Luis Potosí, Ahualulco, 
 La Higuera, Zozocolco de Hidalgo, 
 La Higuera, Coxquihui, 
 La Higuera, Michoacán de Ocampo, 
 La Higuera, Sinaloa, 
 La Higuera, Ixtlahuacán del Río, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar